Lack kan syfta på följande:
 Lack, en lösning av naturhartser eller plast och flyktiga lösningsmedel

Geografi

Indien 

 Tillanchāng Dwīp, ö, Andamanerna och Nikobarerna,

Polen 

 Lack (ort i Polen), Lublins vojvodskap, Powiat włodawski, 
 Łąck (kommunhuvudort), Masoviens vojvodskap, Powiat płocki, 
 Łąck (kommun), Masoviens vojvodskap, Powiat płocki, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar